Il Congoleum Classic 1979 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 4ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Colgate-Palmolive Grand Prix 1979. Il torneo si è giocato a Rancho Mirage in California 12 al 18 febbraio 1979.

Campioni

Singolare maschile 

 Roscoe Tanner ha battuto in finale  Brian Gottfried 6–4, 6–2

Doppio maschile 

 Gene Mayer /  Sandy Mayer hanno battuto in finale  Cliff Drysdale /  Bruce Manson 6–4, 7–6

Collegamenti esterni